Die schwedische Elitserien im Schach 2007/08 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2007 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2007; BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, DEN = Dänemark, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, ITA = Italien, LTU = Litauen, NOR = Norwegen, PER = Peru, RUS = Russland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Schacksällskapet Manhem

SK Kamraterna

Lunds ASK

Solna Schacksällskap

Wasa SK

Upsala Allmänna Schacksällskap

Åstorps Schacksällskap

Limhamns SK

Västerås Schackklubb

Skara Schacksällskap

SK Rockaden Stockholm

Sollentuna SK

Anmerkungen 
 Esben Lund hätte ebenfalls eine IM-Norm erzielt, ihm wurde der Titel allerdings bereits im November 2007 verliehen.
 Kampflose Niederlagen sind nicht in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen der Elitserien 2007/08 auf Chess-Results.com (schwedisch)
 Ergebnisseite der Elitserien Allsvenskan 2007/08 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Einzelnachweise 

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2007
Schach 2008